A Justiça Eleitoral no Brasil foi criada em 1932, e regulamentada pela Constituição de 1934. Contudo, após o golpe do Estado Novo, e a Constituição de 1937, suas funções foram suprimidas. O restabelecimento deu-se com a redemocratização, e a Constituição de 1946.

Os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) são órgãos da Justiça Eleitoral que, em cada Estado, organizam a inscrição de eleitores e de candidatos, a votação e a apuração de resultados, bem como a distribuição das zonas e das seções eleitorais, atos que são em seguida levados à consideração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As seções eleitorais obedecem a critérios relacionados ao número de eleitores aptos para participar das eleições em determinado espaço geográfico definido a partir de outros critérios pré-estabelecidos (bairros, subdistritos, distritos, municípios).

Um conjunto de seções eleitorais constitui uma zona eleitoral.

A criação (ou eventual extinção) de seções e de zonas eleitorais, feita pelos TRE's em períodos que antecedem eleições, portanto, retrata o movimento demográfico de determinado nível federativo (estadual ou municipal).

O quadro abaixo reproduz a configuração da divisão das zonas eleitorais no município de São Paulo, com a indicação do ano em que foram as mesmas criadas, bem como a identificação da zona da qual foram retiradas seções eleitorais que passaram a constituir a nova unidade eleitoral.

Zonas eleitorais do município de São Paulo 
1ª. Bela Vista
2ª. Perdizes 
3ª. Santa Ifigênia
4ª. Mooca 
5ª. Jardim Paulista
6ª. Vila Mariana  
20ª. Valo Velho 
246ª. Santo Amaro 
247ª. São Miguel Paulista
248ª. Itaquera 
249ª. Santana
250ª. Lapa  
251ª. Pinheiros  
252ª. Penha de França 
253ª. Tatuapé 
254ª. Vila Maria
255ª. Casa Verde 
256ª. Tucuruvi
257ª. Vila Prudente 
258ª. Indianópolis 
259ª. Saúde
260ª. Ipiranga 
280ª. Capela do Socorro 
320ª. Jabaquara  
325ª. Pirituba
326ª. Ermelino Matarazzo  
327ª. Nossa Senhora do Ó
328ª. Campo Limpo 
346ª. Butantã 
347ª. Vila Matilde
348ª. Vila Formosa 
349ª. Jaçanã
350ª. Sapopemba 
351ª. Cidade Ademar 
352ª. Itaim Paulista 
353ª. Guaianases 
371ª. Grajaú 
372ª. Piraporinha 
373ª. Capão Redondo 
374ª. Rio Pequeno
375ª. São Mateus
376ª. Brasilândia 
381ª.   Parelheiros 
389ª.   Perus 
390ª.   Cangaíba 
392ª.   Ponte Rasa 
397ª.   Jardim Helena
398ª.   Vila Jacuí 
403ª.   Jaraguá 
404ª.   Cidade Tiradentes
405ª.   Conjunto José Bonifácio 
408ª.   Jardim São Luís 
413ª.   Cursino   
417ª.  Parque do Carmo  
418ª.  Pedreira  
420ª.  Vila Sabrina  
421ª.  Teotônio Vilela  
422ª.  Lauzane Paulista
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

Ver também 
 Zonas eleitorais
 Zonas eleitorais do Estado do Rio de Janeiro

Eleições na cidade de São Paulo